Gründler ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Gründler (* 1993), österreichischer Fußballspieler
 Anton Gründler (1829–1894), deutscher Jurist und Politiker
 Beatrice Gründler (* 1964), deutsche Arabistin
 Conrad Theodor Gründler (1770–1850), deutscher Jurist und Hochschullehrer 
 Gerhard E. Gründler (1930–2012), deutscher Journalist
 Gottfried August Gründler (1710–1775), deutscher Maler, Zeichner und Kupferstecher
 Gottlob Emanuel Gründler (1705–1757), deutscher Pfarrer 
 Hartmut Gründler (1930–1977), deutscher Lehrer
 Henry Gründler (* 1959), deutscher Moderator und Schauspieler
 Hermann Gründler (1897–1973), deutscher Politiker (USPD, SPD)

 Karl von Gründler (1819–1898), preußischer Generalmajor

 Matthias Gründler (* 1965), deutscher Manager
 Oskar Gründler (1876–1947), deutscher Lehrer und Politiker (DDP)